De Israëlische voetbalclub Beitar Jeruzalem speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Beitar Jeruzalem

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="70%"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1993/94
|Champions League
|Q
|
|Zimbru Chisinau
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Lech Poznań
|2-7||0-3 (U)|| 2-4 (T)
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 10
|
|Charleroi SC
|0-1||0-1 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 10
|
|Bursaspor
|0-2||0-2 (U)
|-
|
|
|Groep 10
|
|FC Košice
|3-5||3-5 (T)
|-
|
|
|Groep 10 (5e)
|
|Wimbledon FC
|0-0||0-0 (U)||
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|Floriana FC
|8-2||3-1 (T)|| 5-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|FK Bodø-Glimt
|2-7||1-5 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1997/98
|Champions League
|1Q
|
|FK Sileks Kratovo
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|2Q
|
|Sporting Lissabon
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|1R
|
|Club Brugge
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1998/99
|Champions League
|1Q
|
|B36 Tórshavn
|5-1||4-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|SL Benfica
|4-8||0-6 (U)|| 4-2 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1R
|
|Rangers FC
|3-5||1-1 (T)|| 2-4 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|WIT Georgia
|4-1||3-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|1R
|
|PAOK Saloniki
|4-6||1-3 (U)|| 3-3 (T)
|-
| 2005 || Intertoto Cup || 1R ||  || FK Sileks Kratovo || 6-4 || 4-3 (T) || 2-1 (U) || 
|-
| || || 2R ||  || FC Slovan Liberec || 2-7 || 1-5 (U) || 1-2 (T) || 
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|Dinamo Boekarest
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2007/08
|Champions League
|2Q
|
|FC Kopenhagen
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 nv (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2008/09
|Champions League
|2Q
|
|Wisła Kraków
|2-6||2-1 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2015/16 ||Europa League
| 1Q ||  || Ordabası FK Şımkent || 2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || Sporting Charleroi || 2-9||1-5 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2016/17 ||Europa League
| 1Q ||  || FK Sloboda Tuzla || 1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T) ||rowspan="4"|4.5
|-
| || || 2Q ||  || Omonia Nicosia || 3-3 <small>u||1-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
| || || 3Q ||  || FK Jelgava || 4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || PO ||  || AS Saint-Étienne || 1-2||1-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2017/18 ||Europa League
| 1Q ||  || Vasas SC ||7-3|| 4-3 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || Botev Plovdiv || 1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2018/19 ||Europa League
| 1Q ||  || Tsjichoera Satsjchere || 1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T) ||rowspan="1"|0.5
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||KS Teuta Durrës ||0-2 || 0-2 (U) || ||0.5
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 30.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Beitar Jeruzalem
Beitar Jeruzalem